A Hankovce településnév jelentései:

Hankvágása (Hankóc) szlovákiai község szlovák neve a Bártfai járásban
Jánosvágása (Hankóc) szlovákiai község szlovák neve a Homonnai járásban